Кантеми́ровская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Кантемировская улица — улица в Москве.
 Кантемировская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Кантемировский мост